Amar Shonar Bangla est l'hymne national du Bangladesh, adopté lors de l'indépendance en 1971. La musique et les paroles ont été composées par Rabindranath Tagore (également auteur de l'hymne indien).

Paroles 
Seules les dix premières lignes de cet hymne constituent actuellement l'hymne national du Bangladesh.

Paroles complètes en bengali

Traduction 
 Mon Bengale d'or, je t'aime
 Tes cieux, ton air font toujours chanter
 Comme une flûte mon cœur.
 Au mois de Phagoun, ô ma mère,
 Le parfum de tes manguiers
 Me transporte de joie,
 Ah, quel vertige !
 Au mois d'Agrahan, ô ma mère,
 Dans les champs dorés,
 J'ai vu de doux sourires, tout être recouvert !
 Ah, quel « antchal » de beauté, d'ombres, d'affection
 Et de tendresse.
 As-tu étendu au pied des banians et le long des rives !
 Ô ma mère, les paroles de tes lèvres
 Sont du nectar à mes oreilles !
 Ah, quel vertige !
 Si la tristesse, ô ma mère, jette son voile sur ton visage,
 Mes yeux se remplissent de larmes !

Références

Liens externes 

Hymne national
Musique bangladaise
Rabindranath Tagore